Il singolare maschile del Citi Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Aleksandr Dolgopolov era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Somdev Devvarman.

Juan Martín del Potro ha superato in finale John Isner per 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Juan Martín del Potro (campione)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Tommy Haas (semifinale)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  John Isner (finale)

  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
  Feliciano López (ritirato per affaticamento)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Julien Benneteau (secondo turno)
  Ivan Dodig (terzo turno)
  Bernard Tomić (terzo turno)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)
  Michaël Llodra (secondo turno)

Wildcard

  Juan Martín del Potro (campione)
  James Duckworth (secondo turno)
  Steve Johnson (primo turno)

  Denis Kudla (primo turno)
  Jack Sock (secondo turno)

Qualificati

  Matthew Ebden (primo turno)
  Samuel Groth (secondo turno)
  Tim Smyczek (secondo turno)

  Yūichi Sugita (primo turno)
  Somdev Devvarman (terzo turno)
  Alex Kuznetsov (secondo turno)

Lucky Loser 

  Rhyne Williams (primo turno)

  Jesse Levine (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Citi Open 2013
ATP World Tour 2013